Nußberg oder Nussberg heißen folgende Orte:
  in Deutschland
 Nußberg (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Nußberg (Iserlohn), Stadtteil der Stadt Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Nußberg (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Nußberg (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Nußberg (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 in Österreich
 Nußberg (Gemeinde Krumpendorf), Ortschaft von Krumpendorf am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Nußberg (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Nußberg (Moosburg), Ortschaft von Moosburg in Kärnten
 Nußberg (Gemeinde Ehrenhausen), Ort im Ortsgebiet Ratsch von Ehrenhausen an der Weinstraße, Steiermark (Berg mit ca. 460 m)
 Nussberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 in Polen:
 Nußberg, bis 1924 Orzechowen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Orzechowo (Stare Juchy) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 in der Schweiz
 Nussberg ZH, Ortsteil der Gemeinde Schlatt ZH, Kanton Zürich

Baulichkeiten:
 Burg Altnußberg bei Beiersthal, Bayern
 Burg Neunußberg bei Viechtach, Bayern
 Burg Nussberg in Frauenstein, Kärnten

Berge:
 Nußberg (Steigerwald), 481 m, Erhebung im Steigerwald
 Nussberg (Wien), 332 m, Erhebung im Stadtgebiet von Wien 
 Nußberg (Lauske), 206 m, Erhebung westlich des Dorfes Lauske, Ortsteil der Stadt Weißenberg in Sachsen 
 Nußberg (Braunschweig), 93 m, Erhebung im Stadtgebiet von Braunschweig 
 Nußberg (Hohenbrugg-Weinberg), Berg mit Kapelle in der Gemeinde Hohenbrugg-Weinberg, Steiermark

Nussberg, Personen:
 Lev V. Nussberg (* 1937), russischer kinetischer Künstler